

Archeologia 
 Kurgan – tumulo funerario proprio di popoli nomadi antichi
 Cultura kurgan – insieme di culture preistoriche e protostoriche caratterizzate dall'uso di kurgan
 Kurgan scita – kurgan degli Sciti
 Teoria kurganica – ipotesi archeologico-linguista sul processo di diffusione delle popolazioni indoeuropee in Eurasia

Geografia 
 Kurgan – città della Russia
 Oblast' di Kurgan – oblast' della Russia

Altro 
 Kurgan – antagonista nel film Highlander - L'ultimo immortale
 Kurgan – popolo immaginario nel gioco di miniature Warhammer Fantasy Battle